

Patronyme 

 Charles De Wailly (1730-1798), architecte français ;
 Noël-François De Wailly (1724-1801), son frère, grammairien français ;
 Étienne-Augustin De Wailly (1770-1821), son fils, poète français ;
 Alfred de Wailly (1800-1869), son fils, lexicographe français ;
 Gustave de Wailly (1804-1878), son frère, dramaturge et traducteur latiniste français ;
 Jules de Wailly (1806-1866), son frère, dramaturge français ;
 Noël-François-Henri de Wailly (1773-1816) ;
 Natalis De Wailly (1805-1886), son fils, historien français ;
 Paul de Wailly (1854-1933), compositeur français ;
Pierre-François de Wailly (1775-1852), professeur français ;
 Léon de Wailly (1804-1864), son fils, romancier et traducteur français ;
 Henri de Wailly (1934-), officier et historien français.

Toponyme 

 Wailly, commune française du Pas-de-Calais ;
 Wailly, ancienne commune française de la Somme ;
 Wailly-Beaucamp, commune française du Pas-de-Calais.